Алексей Андреевич Климов (1927 — 7 апреля 1992) — передовик советского сельского хозяйства, тракторист колхоза «Россия» Александровского района Ставропольского края, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в 1924 году в селе Китаевское, ныне Новоселицкого района Ставропольского края, в русской крестьянской семье. 

После завершения обучения в седьмом классе сельской школы стал трудиться в местном колхозе до призыва в Красную Армию по мобилизации.

С 1943 года участник Великой Отечественной войны. На фронтах был дальномерщиком в составе 1883-го зенитно-артиллерийского полка. После демобилизации вернулся в родные края. Продолжил работать трактористом в колхозе Россия Александровского района.     

Ежегодно работая на тракторе перевыполнял поставленные задачи и планы. Являлся победителем социалистических соревнований и передовиком производства в районе и крае. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года за достижение высоких показателей в производстве продукции сельского хозяйства Алексею Андреевичу Климову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Александровского районного Совета депутатов трудящихся. Был делегатом III Всесоюзного съезда колхозников. 

Проживал в родном селе. Умер 7 апреля 1992 года.

Награды 
За трудовые и боевые успехи был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (23.06.1966)
 орден Ленина (23.06.1966)
 Орден Отечественной войны II степени (11.03.1985) 
 другие медали.

Примечания

Ссылки 
 

Трактористы
Депутаты районных советов РСФСР